Oreiller ist der Familienname folgender Personen:

 Ami Oreiller (* 1987), Schweizer Skirennläufer
 Henri Oreiller (1925–1962), französischer Skirennläufer